De Republiek Litouwen kan verwijzen naar:
 Republiek Litouwen (1918-1940)
 Het huidige Litouwen